Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1990 года прошёл с 8 по 16 апреля в городе Росмален. 

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (18-ый подряд турнир).

Победив в чемпионате Карен Ван Лит продлила рекордную чемпионскую серию до 5 викторий подряд.

Второй финишировала впервые в карьере Яквелине Схаутен. Вице-чемпионка 1989 года Эрна Вандерс завоевала бронзу.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

1990 год в шашках
апрель 1990 года
Спорт в Нидерландах в 1990 году
женщины 1990